Wennström ist der Familienname folgender Personen:

 Annica Wennström (* 1966), schwedisch-samische Schriftstellerin
 Eric Wennström (1909–1990), schwedischer Leichtathlet